Iissalo kan syfta på följande platser:

Finland 

 Iissalo (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 
 Iissalo (ö i Satakunta), Raumo, 

Robotskapade Finlandförgreningar